O Liga Regional (ou Insular) da Brava de 2013-14 foi a epoca de Associação Regional de Futebol da Brava (ARFB), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi sete.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Brava conqustou o primeiro título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2015.  Todos os jogos jogar em estádio Aquiles de Oliveira em Nova Sintra.

Clubes
 Académica
 Benfica
 Corôa
 Juventude da Furna
 Morabeza
 Nô Pintcha
 Sporting Brava

Resumo da Temporada
A edição 2013-14 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Sporting Clube da Brava.

Classificação Final

Jogos
<center>
{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 1
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Nô Pintcha
|2 - 0
|Académica Brava
|14 de dezembro
|-align=center
|Morabeza
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Brava
|15 de dezembro
|-align=center
|Benfica Brava
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Corôa
|15 de dezembro
|}

</center>

Evolução dos posições

EstadísticasMelhor vitória:''': Nô Pintcha 13-2 Benfica (8 de março)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Temporadas da Liga Insular da Brava
Desporto em Cabo Verde em 2013
Desporto em Cabo Verde em 2014